Делла Роббиа — флорентийская скульптурная мастерская XV—XVI вв., которая специализировалась на изделиях из цветной терракоты:

 Лука делла Роббиа — основатель
 Андреа делла Роббиа — племянник и приёмный сын предыдущего
 Джованни делла Роббиа — сын предыдущего, третий глава мастерской
 Джироламо делла Роббиа — брат предыдущего, мастер при дворе французских королей Франциска I и Генриха II

См. также 
 Делла
 Роббиа